Snovka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Snovka (vattendrag i Vitryssland, lat 53,23, long 26,54), Minsks voblast, 
 Snovka (vattendrag i Vitryssland, lat 52,87, long 28,46), Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar